Das Damendoppel der Australian Open 1973 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Helen Gourlay und Kerry Harris. Das Finale bestritten Margaret Court und Virginia Wade gegen Kerry Harris und Kerry Melville, das Court und Wade in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1973